John Frink ist der Name folgender Personen:

* John Frink (Autor) (* 1964), US-amerikanischer Drehbuchautor und Filmproduzent 

John Frink ist der Name folgender fiktiven Figuren:

 John Frink, Figur aus den Simpsons, siehe Figuren aus Die Simpsons #Prof. Frink